Franz Hillinger ist der Name folgender Personen:

* Franz Hillinger (Architekt) (1895–1973), deutscher Architekt
 Franz Hillinger (Politiker) (1921–1991), österreichischer Politiker (SPÖ), Bürgermeister von Linz